Мегленорумунски се може односити на:

 Мегленорумунски језик
 Мегленорумуни